Ел Фарито има више значења:

 Ел Фарито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Фарито (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Фарито (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фарито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фарито (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику